Гран-при Сан-Марино 1987 года — второй этап чемпионата Мира по автогонкам в классе Формула-1 сезона 1987 года. Прошёл на  автодроме Дино Феррари в Имоле, Италия. Соревнования состоялись 3 мая 1987 года.

Гонка 

|}

 Нельсон Пике попал в аварию на тренировке и повредил лодыжку. Врачи не допустили его к дальнейшему участию в Гран-при.
 Дистанция гонки была сокращена на один круг из-за заглохших на стартовой решетке Тьери Бутсена, Мартина Брандла и Эдди Чивера и назначения повторного старта.
 Сатору Накадзима заработал первое очко для японских гонщиков в Формуле-1.
 Мартин Брандл принес команде Zakspeed единственные очки в её истории.

Ссылки 
 
 
 

Гран-при Сан-Марино